Roberto Clemente Stadium steht für folgende Stadien:

 Roberto Clemente Stadium (Carolina) in Carolina, Puerto Rico
 Roberto Clemente Stadium (Nicaragua) in Masaya, Nicaragua
 Roberto Clemente Coliseum in San Juan, Puerto Rico